Dionís o Dionisi d'Atenes (en llatí Dionysius) va ser l'autor d'una obra titulada κυήσεις, sobre la concepció o el naixement, que és citada per un escoliasta d'Apol·loni de Rodes i també a Etymologicum Magnum (on apareix com κτήσεσιν que caldria corregir a κυήσεσιν).

Referències 

Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries
Escriptors atenencs de l'antiguitat